Nordgräsmossor (Sciuro-hypnum) är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Georg Ernst Ludwig Hampe. Nordgräsmossor ingår i familjen Brachytheciaceae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Egentliga bladmossor